Змагання в заліку індивідуальних гонок в програмі кубку світу з біатлону 2011—2012 серед жінок розпочалися 30 листопада 2011 року на першому етапі в Естерсунді й завершаться 6 березня 2012 року на чемпіонаті світу в Рупольдінгу. Свій титул володаря малого кришталевого глобуса захищатиме шведка Гелена Екгольм.

Формат 
Гонка на 15 км складається з 5 кіл і чотирьох стрільб у порядку: лежачи, стоячи, лежачи, стоячи. На кожній  стрільбі спортсменка має 5 мішеней, тож загальна кількість мішеней - 20. За кожний хибний вистріл біатлоністка штрафується додаванням хвилини до її часу. Старт гонки роздільний, через 30 секунд.

Призери сезону 2010—11

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2011-12
2011 у біатлоні
2012 у біатлоні